Molekulska formula -{C20H21NO}- se može odnositi na:
 Butinolin
 Kotriptilin